Финал Кубка Италии по футболу 2011 — решающий матч кубка Италии по футболу 2010/11, 63-го розыгрыша этого турнира. В матче на олимпийском стадионе в Риме 29 мая 2011 года играли миланский Интер и Палермо. Интер одержал победу со счетом 3:1 и в 7-й раз в истории завоевал кубок Италии.

Путь к финалу

Матч

Примечания 

2011
Матчи ФК «Интернационале»
Футбол в Италии в 2011 году
Футбольные соревнования в Риме
События 29 мая
Май 2011 года
ФК «Палермо»